Azereiro-dos-danados é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Prunus padus
 Prunus padus subsp. padus